Sensorik bezeichnet

 die Aufnahme äußerer wie innerer Reize bei Lebewesen; siehe sensorisch
 im engeren Wortsinne: die Aufnahme von Reizen über spezialisierte Sinnesorgane (beim Menschen: Augen, Ohren, Nase, Zunge) als Gegenbegriff zur Sensibilität (Neurowissenschaft)
 ein Fachgebiet in der Lebensmittelanalytik; siehe Sensorik (Lebensmittelprüfung)
 ein Fachgebiet in der Mess- und Regelungstechnik; siehe Sensorik (Technik)

Siehe auch:
 Sensorium